Любашівка — селище міського типу в Подільському районі Одеської області
 Любашівка — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці
 Любашівка — колишнє село в Уманському районі Черкаської області, нині частина села Юрківка Уманського району Черкаської області